Het Belgische recht kent twee termen die erg op elkaar lijken:

 Tergend of roekeloos geding, of ook de tergend of roekeloze vordering
 Roekeloos en tergend geding, of ook de roekeloze en tergende vordering (uit het socialezekerheidsrecht)